Stadt Luzern steht für:
 Luzern, eine Stadt in der Schweiz

Stadt Luzern ist der Name mehrerer Schiffe:
 Stadt Luzern (Schiff, 1837)
 Stadt Luzern (Schiff, 1887)
 Stadt Luzern (Schiff, 1928)